

Caratteristiche tecniche
Gioca come difensore centrale.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

River Plate: Clausura 2008
Racing Club: 2014

Monterrey: Apertura 2019

Competizioni internazionali

Monterrey: 2019

Collegamenti esterni